Csehország
 Vojtěchov, település a Chrudimi járásban
 Vojtěchov, Hvozd településrésze a Prostějovi járásban
 Vojtěchov, Lísek településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Vojtěchov, Mšeno településrésze a Mělníki járásban